Исаа́к Армяни́н — экзарх Равенны в 625—643 годах, происходил из армянского рода Камсаракан.

Биография 
В 640 году расквартированное в Риме войско выражает недовольство из-за невыплаты жалования. В Рим едет чиновник (хартулларий) Маврикий, который провоцирует войска на изъятие ценностей из папской резиденции — Латеранского дворца. После трёхдневной осады резиденции её удаётся захватить. Из захваченных ценностей выплачивается жалование войску, оставшееся отдаётся Исааку, который переправляет сокровища в Константинополь императору Ираклию.

Использую полученные средства, Маврикий совершил попытку захвата власти в Риме и провозглашения независимости от Византии, но был арестован экзархом, а затем казнен.

Исаак Армянин с переменным успехом вел военные действия против лангобардов.

К 643 году войско под управлением Исаака потерпело поражение от лангобардов близ реки Панаро. В этой битве погиб и сам экзарх.

Литература 
 
 Ottorino Bertolini, Il patrizio Isacio esarca d’Italia (625—643), in Atti del II Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 1953
 AA.VV. The Prosopography of the Later Roman Empire, Vol. III.
 Ravegnani, I Bizantini in Italia, Mulino, Bologna, 2004.

Экзархи Равенны
Правители Европы VII века
Камсараканы
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах